Цви́ллинг ( — 'близнец') — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Цвиллинг, Иван Иванович (1774—1859) — инженер-генерал-лейтенант русской императорской армии, председатель аудиториата Корпуса инженеров путей сообщения.
 Цвиллинг, Михаил Яковлевич (1925—2013) — советский и российский переводчик, учёный-переводовед и лексикограф.
 Цвиллинг, Самуил Моисеевич (1891—1918) — один из организаторов октябрьского переворота 1917 года в Петербурге.

См. также 
 Цвиллинга
 улица Цвиллинга